

Geografia 
 Giappone
 Awa – antica provincia ora parte della prefettura di Chiba
 Awa – antica provincia ora parte della prefettura di Tokushima
 Awa – città della prefettura di Tokushima

Sigle 
 American Wrestling Association – federazione di wrestling

Astronomia 
 5399 Awa – asteroide della fascia principale

Codici 
 awa- codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua awadhi

Musica 
 A-WA – trio di cantanti israeliane di origini yemenite
 Awa – nome d'arte di Leena Peisa, seconda voce e tastierista dei Lordi

Altro 
 Awá-Guajá – gruppo etnico del Brasile
 Awá-Cuaiquer – gruppo etnico della Colombia